Dan Sullivan (1951) amerikai szenátor Alaszka államból
Dan Sullivan, művésznevén Dan Panic, amerikai punk rock dobos